Grifo hace referencia a varios artículos:

Grifo o llave de paso, dispositivo que regula el flujo de agua en una cañería. 
Grifo, criatura mitológica con cuerpo de león, cabeza y alas de águila, orejas de caballo y crestas con aletas de pez.
Francesco Griffo, primer grabador de la letra cursiva de libro, que por su creador era llamada "letra de Grifo".
En Perú se le denomina grifo a las estaciones de servicio.

Además